Анорто́сіс Фамагу́ста () — професіональний кіпріотський футбольний клуб, який офіціально базується у місті Фамагуста, проте через турецьке вторгнення до Кіпру зараз знаходиться у Ларнаці. «Анортосіс» здобув 13 національних титулів, 10 Кубків та 7 Суперкубків. Перемігши «Олімпіакос» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2008—2009, «Анортосіс» став першим кіпріотським клубом, який вийшов до групового етапу цього турніру. Нинішній тренер клубу, Темурі Кецбая у минулом був гравцем «Анортосіса».

Поточний склад 
Станом на 15 лютого 2021

Титули та досягнення 
 Чемпіон Кіпру з футболу: 13
 1950, 1957, 1958, 1960, 1962, 1963, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2008
 Володар Кубка Кіпру з футболу: 11
 1949, 1959, 1962, 1964, 1971, 1975, 1998, 2002, 2003, 2007, 2021
 Володар Суперкубка Кіпру з футболу: 7
 1962, 1964, 1995, 1998, 1999, 2000, 2007

Record's

1: Обидва матчі проводилися у Чехословаччині. 
2: Обидва матчі проводилися у Бельгії.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт

Футбольні клуби Кіпру
Футбольні клуби, засновані 1911
Ларнака
Фамагуста